Biggin kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Biggin, Derbyshire, ort i England, 
 Biggin, North Yorkshire, ort i England,